Dit is de wereldranglijst van augustus 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 augustus 2009.

Mannen 08